Дзвони — ударний сигнальний підвісний інструмент.
 Дзвони оркестрові — ударний музичний інструмент симфонічного оркестру.
 «Дзвони» — український музичний гурт з міста Коломиї.
 «Дзвони» — щомісячний літературно-науковий журнал католицького спрямування. Виходив у Львові 1931—39.
 «Радіо Дзвони» — радіо засноване 1996 року в Івано-Франківську.
 «Дзвони» — вірш Едгара Аллана По.
 «Дзвони» — поема Сергія Рахманінов для тенора, сопрано, баритон, хору і оркестру, написана за однойменною поемою Едґара По

 «Дзвони» — американський короткометражний фільм жахів режисера Оскара Апфеля 1913 року.
 «Дзвони» — американське фентезі режисера Герберта Блаше 1914 року. Екранізація однойменного роману Чарлза Діккенса